Breath est le titre partagé par plusieurs œuvres :
 Breath, titre original de la pièce de théâtre Souffle du dramaturge irlandais Samuel Beckett, créée en 1969 ;
 Breath, premier single de la chanteuse japonaise Aya Kamiki, sorti en 2003.

Au cinéma 
 Breath, film coréen réalisé par Kwon Hyun-ju (Chung-Ang University) et sorti en 2014, présenté hors compétition au festival de Cannes 2014 dans la sélection Cinéfondation ; 
 Breath, court métrage australien de Ben Dickinson sorti en 2014 ;  
 Breath, film iranien réalisé par Narges Abyar et sorti en 2016 ; 
 Breath, film australien réalisé par Simon Baker et sorti en 2017.

Voir aussi 
 Le mot «  » signifie « souffle » en anglais. Voir aussi